Kumanogawa (Wakayama), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Wakayama.
Kumano (rivier), een Japanse rivier.